Xavier Pérez Esquerdo, humorista
 Xavier Pérez Gil (Barcelona, 1948) escalador i alpinista català
 Xavier Pérez Puigdomènech, (Barcelona, 24 de març de 1972), jugador d'handbol
 Xavier Pérez Torío, crític literari, de cinema i teatral